Тонгибари:
 Тонгибари — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Тонгибари — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Муншигандж.